Катерина Бондаренко була чинною чемпіонкою, але того року вирішила не брати участі.

Магдалена Рибарикова виграла свій перший титул WTA в одиночному розряді, у фіналі перемігши Лі На з рахунком.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Aegon Classic, одиночний розряд
2009